Twesten ist der Familienname folgender Personen:

 August Twesten (1789–1876), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Elke Twesten (* 1963), deutsche Politikerin (CDU) 
 Karl Twesten (1820–1870), deutscher Politiker und Jurist